Елеонора од Наваре (Олите, 2. фебруар 1426 — Тудела, 12. фебруар 1479) је била краљица Наваре, кћерка Хуана II од Арагона и Бланке I од Наваре.

Породично стабло

Референце 

Рођени 1426.
Умрли 1479.
Династија Трастамара